Smyadovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Smjadovo, kommun, Sjumen, 
 Smjadovo, ort, Sjumen, Obsjtina Smjadovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar